Desa Sine kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sine, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Desa Sine (administrativ by i Indonesien), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar